

Pessoas
James Naylor  Green
Phyllis Reynolds Naylor

Localidades
Naylor (Missouri)

Desambiguação